Борис Колоколов:
 Колоколов, Борис Корнеевич (род. 1943) — советский футболист, советский и российский тренер.
 Колоколов, Борис Леонидович (1924—2013) — советский и российский государственный деятель, дипломат.